Приазовский — название населённых пунктов в России:

 Приазовский — посёлок в Темрюкском районе Краснодарского края.
 Приазовский — посёлок в Неклиновском районе Ростовской области.

См. также 
 Приазовский железорудный район
 Приазовский край
 Приазовский поселковый совет
 Приазовский район
 Азовский